Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 1952 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 23 juin au . Ce tournoi est le troisième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Shirley Fry et Doris Hart battent Louise Brough et Maureen Connolly en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Parcours 
Seize équipes sont exemptées de premier tour.

|-
|1||bgcolor=CCCCFF| Shirley Fry Doris Hart||align=center|Victoire|| Louise Brough Maureen Connolly (2)
|-
|2|| Louise Brough Maureen Connolly||align=center|Finale'''|| Shirley Fry Doris Hart (1)
|-
|3|| Thelma Coyne Long Patricia Canning Todd||align=center|1/2 finale|| Louise Brough Maureen Connolly (2)
|-
|4|| Susan Partridge Jean Quertier||align=center|1/2 finale|| Shirley Fry Doris Hart (1)
|}

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames du tournoi de Wimbledon

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1952
Wimbledon Double dames
Sport en Angleterre en 1952
Sport en juin 1952
Juillet 1952